Lie to Me (canção) - de Bon Jovi
Lie to Me (série de televisão) estadunidense
 Lie to Me (série de televisão sul-coreana)

Veja também 
Why'd You Lie to Me - canção de Anastacia

Desambiguação